La Prva liga Republike Srpske 2000-2001 è stata la sesta edizione del campionato della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina.

In quell'anno in Bosnia Erzegovina veniva disputato anche il campionato della Federazione BiH (con le squadre della comunità musulmana e di quella croata) ufficialmente riconosciuto dalla UEFA. Questo comportava che le squadre della Repubblica Serba non potevano qualificarsi per le coppe europee.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione della Repubblica Srpska.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati
Fonte: bihsoccer

Kup Republike Srpske
Il 31 gennaio 2001 è stato annunciato che le 4 semifinaliste della Kup Republike Srpske 2000-2001 (, ,  e ) avrebbero partecipato alla Kup Bosne i Hercegovine 2000-2001 (quindi primo torneo con rappresentanti di tutte le 3 comunità della Bosnia Erzegovina). La Kup Republike Srpske ha comunque continuato il suo cammino.

Finale
Questa è la finale (disputata il 9 giugno 2001) della Kup Republike Srpske 2000-2001 e viene vinta dal .

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga Republike Srpske
 Druga liga Republike Srpske
 Kup Republike Srpske

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
Campionati in Bosnia ed Erzegovina 1992-2002
Edizioni della Prva liga Republike Srpske